Teibler ist der Name folgender Personen:

 Carl Teibler (1821–1895), österreichischer Porträt- und Historienmaler
 Georg Teibler (1854–1911), österreichischer Bildnis-, Genre- und Historienmaler

Siehe auch:
 Deibler